Бетлах (Золотурн)  (нем. Bettlach SO) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Золотурн.
 Бетлах (Верхний Рейн) (нем. Bettlach (Haut-Rhin) ) — коммуна в Эльзасе, Франция.